Авет (Альфред) Рубе́нович Тертерян (; 29 июля 1929, Баку — 11 декабря 1994, Екатеринбург) — армянский советский композитор, педагог. Народный артист СССР (1991).

Биография 
Родился в Баку, в семье, где ценили домашнее музицирование и оперное искусство. В бакинском доме Тертерянов, будучи в эвакуации, играл на рояле С. С. Прокофьев.

В 1948—1951 годах учился в Бакинском музыкальном училище. В 1951 году семья переехала в Ереван, где Авет продолжил музыкальное образование в Музыкальном училище им. Р. О. Меликяна (ныне Ереванский государственный музыкальный колледж им. Р. Меликяна). В 1952—1957 годах учился в Ереванской консерватории, в классе Э. М. Мирзояна, у него же совершенствовался и в аспирантуре (1963—1967).

В 1970—1974 годах работал в Министерстве культуры Армянской ССР.

С 1970 года преподавал в Ереванской консерватории (с 1978 — доцент, с 1983 — профессор кафедры композиции консерватории).

В 1960—1963 годах — секретарь, в 1963—1965 — заместитель председателя правления Союза композиторов Армянской ССР. С 1986 года — секретарь правления Союза композиторов СССР.

В 1980-х годах переехал в село Айраванк, на западном берегу озера Севан, Гегаркуникского марза Армении, где на вершине холма построил дом по своему собственному проекту. По винтовой лестнице он поднимался в свой кабинет, где и сегодня сохраняются предметы его личного пользования — рабочий стол, загруженный нотами, печка, кровать. Внутренним оформлением дома занимался сам маэстро. Об этой его наклонности знали и его близкие и родные в Ереване: в его столичной квартире можно увидеть мебель и другие предметы, сделанные его руками. Живя на берегу Севана, он полностью отключался от мирской суеты и всецело посвящал себя творчеству.

Широкое признание как композитор получил в 1980-х годах, когда его новаторские симфонии, отмеченные философской нетрадиционностью мышления и глубоким национальным колоритом, стали исполнять дирижёры Геннадий Рождественский, Александр Лазарев, Джансуг Кахидзе, Роберт Сатановский. Эталонные образцы интерпретации музыки Авета Тертеряна дал армянский дирижёр Давид Ханджян, первый исполнитель симфоний  (последняя посвящена ему). Среди других дирижёров симфоний Тертеряна — М. Аннамамедов, Д. Лисс, Л. Чкнаворян.

В 1990-е годы установились тесные творческие связи А. Тертеряна с немецкой музыкальной культурой, особенно в городе Галле.

В 1992—1993 годах вел мастеры-классы в Уральской консерватории (Екатеринбург). Свердловская филармония провела два фестиваля его музыки «Три вечера с Аветом Тертеряном» (декабрь 1994) и «Линии Авета Тертеряна» (май 2002).

Последний год прожил в Берлине (Германия).

Скончался 11 декабря 1994 года в Екатеринбурге (Россия). Похоронен в Ереване на Тохмахском кладбище.

Семья 
 Брат — Герман Тертерян, оперный дирижёр.

Творческая деятельность

Основные произведения 
 1948 — «Соловей и роза». Для голоса в сопровождении фортепиано. Стихи А. Пушкина. Посвящение «Анжеле Арутюнян».
 1950 — Прелюдия для фортепиано.
 1951 — Пьеса для скрипки и фортепиано. Посвящение «Георгию Аджемяну».
 1953 — «Днепр». Для бас-баритона в сопровождении фортепиано. Слова Т. Шевченко. Русский перевод М. Исаковского, армянский перевод А. Погосяна.
 1953 — «Одинокое дерево». Для четырехголосного хора a cappella. Слова О. Шираза.
 1954 — Пьеса для виолончели и фортепиано. Посвящение «Медее Абрамян».
 1954 — «Каждую ночь в моем саду». Для голоса в сопровождении фортепиано. Слова А. Исаакяна.
 1954 — «Ивушка». Для сопрано в сопровождении фортепиано. Слова А. Исаакяна.
 1955 — Соната для виолончели и фортепиано. В трех частях.
 1956 — «Как здесь хорошо». Экспромт для голоса в сопровождении фортепиано. Слова А. Толстого.
 1957 — «Перебирая даты». Для сопрано в сопровождении фортепиано. Слова С. Щипачева.
 1957 — «Позови, я приду». Для тенора или сопрано в сопровождении фортепиано. Слова О. Шираза.
 1957 — «Родина». Вокально-симфонический цикл для сопрано, баритона и симфонического оркестра.
 1958 — «Песни». Для хора в сопровождении духового оркестра. Слова Э. Манучаряна. Посвящение «Воспитанникам музыкальной школы-интерната».
 1959 — «Эстрадная песня». Для голоса в сопровождении эстрадного оркестра.
 1960 — «Революция». Вокально-симфонический цикл для сопрано, баритона и большого симфонического оркестра. Слова Е. Чаренца. В пяти частях.
 1962 — «Приди». Для голоса в сопровождении эстрадного оркестра. Слова В. Арутюняна.
 1962 — «Голубые глаза». Для голоса в сопровождении эстрадного оркестра. Слова О. Гукасяна.
 1963 — Квартет. Для двух скрипок, альта и виолончели (До мажор). В двух частях. Посвящение «Ирине Тиграновой».
 1963 — «Ты знаешь одна». Для голоса в сопровождении эстрадного оркестра. Слова О. Гукасяна.
 1964 — «Иди, потанцуем». Слова О. Шираза (части 1, 2, 3, 5) и О. Туманяна (часть 4). В пяти частях. Посвящение «Эдварду Мирзояну».
 1964 — «В поле золотом». Для баритона в сопровождении фортепиано. Слова О. Шираза.
 1964 — «Быть может, завтра». Для голоса в сопровождении эстрадного оркестра. Слова А. Вердяна.
 1964 — «Я жду опять тебя». Для голоса в сопровождении эстрадного оркестра. Слова А. Вердяна.
 1964 — «Осенний блюз». Для голоса в сопровождении эстрадного оркестра. Слова А. Вердяна. Посвящение «Яр-Кравченко Анатолию Никифоровичу».
 1965 — «Колыбельная моему городу». Для голоса в сопровождении эстрадного оркестра. Слова А. Вердяна.
 1965 — «Не верю я!». Для голоса в сопровождении эстрадного оркестра. Слова А. Вердяна.
 1967 — «Огненное кольцо». Опера в двух действиях, восьми картинах. Либретто В. Шахназаряна по мотивам повести Б. Лавренёва «Сорок первый» и стихов Е. Чаренца.
 1967 — «Шаракан». Для смешанного хора и симфонического оркестра (фрагмент из оперы «Огненное кольцо»).
 1967 — «Откуда знать тебе». Для голоса в сопровождении эстрадного оркестра. Слова А. Вердяна.
 1968 — «Женщине с зелеными глазами». Для меццо-сопрано в сопровождении фортепиано. Слова Г. Эмина (перевод Е. Евтушенко).
 1968 — «Эстрадная песня». Для голоса в сопровождении эстрадного оркестра.
 1969 — Первая симфония. Для медных, ударных, фортепиано, органа и бас-гитары. В четырёх частях. Посвящение «Тертеряну Рубену Борисовичу».
 1972 — Вторая симфония. Для большого симфонического оркестра, мужского голоса и смешанного хора. В трех частях. Посвящение «Тертерян Кармен Иосифовне».
 1972 — Симфоническая картина № 1. Для большого симфонического оркестра.
 1974 — «Фанфары». Для духовых и ударных инструментов.
 1974 — Музыка для двух фортепиано, трубы, ударных и скрипок. В четырёх частях.
 1975 — Третья симфония. Для большого симфонического оркестра, дудуков и зурн. В трех частях. Посвящение «Тертеряну Герману Рубеновичу».
 1975 — Симфоническая картина № 2. Для большого симфонического оркестра.
 1975 — Музыка для духовых и ударных инструментов, органеллы и двух фортепиано.
 1976 — Четвёртая симфония. Для большого симфонического оркестра. Посвящение «Давиду Ханджяну».
 1977 — «Гимн». Кантата для смешанного хора и симфонического оркестра. Слова Г. Эмина.
 1978 — Пятая симфония. Для большого симфонического оркестра, каманчи и больших колоколов (звонницы). Посвящение «Геннадию Рождественскому».
 1979 — «Монологи Ричарда III». Балет в двух частях. Либретто Р. Капланяна и В. Галстяна по трагедии У. Шекспира «Ричард III».
 1981 — Шестая симфония. Для камерного оркестра, камерного хора и девяти фонограмм с записью групп большого симфонического оркестра, хоров, клавесинов, колокольного перезвона. Посвящение «Тиграновой Ирине Георгиевне».
 1981 — «Резвятся мальчик с девочкой». Романс для голоса в сопровождении камерного оркестра. Слова А. Исаакяна.
 1984 — «Землетрясение». Опера в двух частях. Либретто Г. Штехер и А. Тертеряна по мотивам новеллы Г. фон Клейста «Землетрясение в Чили» (на немецком языке).
 1984 — Четвёртая симфония, новая редакция (тактированная).
 1985 — Хор a cappella. Для четырехголосного хора.
 1987 — Седьмая симфония. Для большого симфонического opкестра, дапа и магнитофонной записи. Посвящение «Александру Лазареву».
 1989 — Восьмая симфония. Для большого симфонического оркестра, двух голосов (сопрано) и фонограмм. Посвящение «Мураду Аннамамедову».
 1991 — Квартет № 2. Для двух скрипок, альта и виолончели.
 1994 — Девятая симфония (неоконченная). Для большого симфонического оркестра, хора и магнитофонных записей.

Музыка к фильмам 
 1973 — «Хроника ереванских дней». Художественный кинофильм. Режиссёр Ф. Довлатян. Производство киностудии «Арменфильм» им. Амо Бекназаряна.
 1985 — «Всадник, которого ждут» («Господин разбойник»). В соавторстве с В. Рубашевским. Художественный телефильм в двух сериях. Режиссёр Д. Кесаянц.

Музыка композитора используется в фильмах:
 1988 — «Наш бронепоезд» (реж. М. Пташук, Минск, Белоруссия)
 1988 — «Толкование снов» (реж. Л. Саакянц, Ереван, Армения)
 1989 — «По творческой биографии Э. Неизвестного и музыке А. Тертеряна» (реж. В. Бондарев, Москва, СССР)
 1990 — «Враг народа — Бухарин» (реж. Л. Марягин, Москва, СССР)
 1991 — «Путь царей» (реж. Е. Шифферс, Ленинград, СССР)
 1991 — «Возвращение на обетованную землю» (реж. А. Хачатрян, Ереван, Армения)
 1992 — «Глас вопиющий» (реж. В. Чалдранян, Ереван, Армения)
 1993 — «Старые боги» (реж. А. Каджворян, Ереван, Армения)
 1993—1995 — фильмы режиссёра и журналиста Ц. Паскалевой о событиях в Нагорном Карабахе
 1994 — «Последняя станция» (реж. А. Хачатрян, Ереван, Армения)
 1996 — «Отче наш», (реж. А. Каджворян, Ереван, Армения)
 1996 — «Хлеб ярости» (реж. А. Каджворян, Ереван, Армения)
  — «На пороге» (Армения, короткометражный)
  — «Документалист» (Армения)
 2009 — «Становление» (реж. Г. Арутюнян, Ереван, Армения), «На границе» (реж. А.Хачатрян, Ереван, Армения)
  — «Граница» (Армения, Нидерланды, документальный)
 2010 — «К Арарату» (реж. Т. Хзмалян, Ереван, Армения)
 2014 — «Бесконечное бегство, вечное возвращение» (Армения, документальный)

Роль в фильме 
  — «Глас вопиющий» — эпизод

Награды и звания 
 Заслуженный деятель искусств Армянской ССР (1972)
 Народный артист Армянской ССР (1984)
 Народный артист СССР (1991)
 Государственная премия Армянской ССР (1977)
 Медаль Мовсеса Хоренаци
 Премия на Всесоюзном конкурсе молодых композиторов (1962)
 Премия К. Аденауэра (Германия).

Память 

 В 2000 году была выпущена почтовая марка Армении, посвященная А. Тертеряну
 В Екатеринбурге есть сквер имени А. Тертеряна

Литература 
 Савенко С. Авет Тертерян: путь к глубинам звука. // Сб. «Музыка из бывшего СССР», вып.2. — М., 1996.
 Тертерян Р. Авет Тертерян. — Ереван, 1989.
 Птушко Л. А. Стиль симфоний Авета Тертеряна. — Н. Новгород: Нижегородская государственная консерватория, 2008. — 216 с.
 Тертерян Р. Беседы с Аветом Тертеряном — Москва — Екатеринбург : Кабинетный ученый, 2014—184 с.
 Terteryan R. Conversations with Avet Terteryan — Moscow — Ekaterinburg : Armchair Scientist, 2015—172 p.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте КИНОТЕАТР
 Мемориальный сайт

Выпускники Бакинского музыкального училища им. А. Зейналлы
Выпускники Ереванской консерватории
Оперные композиторы СССР
Оперные композиторы Армении
Балетные композиторы СССР
Балетные композиторы Армении
Преподаватели Ереванской консерватории
Члены Союза композиторов СССР
Академические музыканты Армении
Академические музыканты СССР
Похороненные на Тохмахском кладбище